Ільза, Ільзе — жіноче ім'я.

 Ільзе Гейлен
 Ільзе Паузін

Інше
 249 Ільза — астероїд.
 Ільза — гора в Карпатах.